Kisten steht für
Kisten, ethnische Gruppe Georgiens
Hohe Kisten, Berg im Estergebirge 
Siehe auch
Kiste